Воронцова-Дашкова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Воронцова-Дашкова, Александра Илларионовна (в замужестве Шувалова; 1869—1959) — графиня, благотворительница, общественный деятель и деятель Красного Креста.
 Воронцова-Дашкова, Анна Ильинична (1891—1941) — французская модистка грузинского происхождения.
 Воронцова-Дашкова, Елизавета Андреевна (1845—1924) — фрейлина русского двора, позднее статс-дама, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. 
 
 Воронцова-Дашкова, Мария Илларионовна (1903—1997) — дочь графа Иллариона Воронцова-Дашкова, жена князя Никиты Романова, мать князей Никиты и Александра Никитичей.